Les Introuvables est le titre de plusieurs œuvres :

Musique
 Les Introuvables, album de Renaud (1995)
 Les Introuvables, album de Raoul Petite (1996)